Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1952 enthält alle Spieler, die in der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1952 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Alle vier Endrundenteilnehmer setzten je neun Spielern ein, so dass insgesamt 36 Spieler zum Einsatz, von denen 28 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Janusz Szukszta (Warszawa) und Kazimierz Woźniak (Kraków) mit je 3 Punkten aus 3 Partien. 2,5 Punkte aus 3 Partien erreichten Jan Kowalski (Bydgoszcz), Janusz Chądzyński, Barbara Wojciechowska (beide Warszawa) und Witold Sobotkowski (Gliwice). Neben Szukszta und Woźniak erreichten mit Andrzej Cukrowski (Warszawa) und Barański (Bydgoszcz) zwei weitere Spieler 100 %, von diesen spielte Cukrowski zwei Partien, Barański eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "J" bezeichnet Jugendliche, ein zusätzliches "W" Frauen
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZS Kolejarz Warszawa

AZS Gliwice

ZS Spójnia Bydgoszcz

ZS Kolejarz Kraków

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1952
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1952